Ел Бринко има више значења:

 Ел Бринко (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бринко (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Бринко (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бринко (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бринко, Ла Баранка (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику